Анья () — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Падуя
 Анья () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара